Chrysoesthia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Chrysoesthia ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Chrysoesthia